Нармания — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Нармания, Давид Багратович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Нармания, Давид Роландович (род. 1979) — грузинский государственный деятель, мэр Тбилиси.
 Нармания, Дмитрий Кибарович (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Нармания, Юрий Теймуразович (1935—2018) — абхазский певец.